Парафії Безького округу — португальські парафії в окрузі Бежа. Станом на 2013 існувало 100 парафій.





























Список

Посилання 

 

Парафії Португалії
Парафії Безького округу